Música: Down by Law (grup), banda estatunidenca de punk rock
 Cinema: Down by Law (títol en català Sota el pes de la llei), pel·lícula estatunidenca de 1986 dirigida per Jim Jarmusch